Friedrich von Haugwitz ist der Name folgender Personen:

* Friedrich von Haugwitz (General) (1834–1912), preußischer Generalleutnant
 Friedrich Adolph von Haugwitz (1637–1705), deutscher Hofbeamter
 Friedrich Wilhelm von Haugwitz (1702–1765), böhmisch-österreichischer Staatsmann und Verwaltungsbeamter